Onagre désigne au moins trois choses différentes :
 L’onagre (Equus onager), l'âne sauvage, animal de la famille du cheval : les équidés.
 Les onagres, les plantes du genre Oenothera, de la famille des Onagraceae.
  L’onagre, un engin de siège.